Вейцман — фамилия еврейского происхождения.

Известные носители:
 Вейцман, Анна (1886—1963) — израильский химик, сестра Моше и Хаима Вейцманов.
 Вейцман, Вера (1881—1966) — деятель сионистского движения, жена Х. Вейцмана.
 Вейцман, Владимир (род. 1957) — советский и американский спортсмен (международные шашки), победитель Панамериканского чемпионата.
 Вейцман, Дмитрий (род. 1941) — советский футболист, вратарь.
 Вейцман, Зиси Давидович (1946—2020) — еврейский поэт и журналист (идиш).
 Вейцман, Карл Фридрих (1808—1880) — немецкий музыкальный теоретик, дирижёр, скрипач, композитор, музыкальный педагог.
 Вейцман, Лев Натанович (1920—2008) — заслуженный деятель науки Марийской АССР, доктор биологических наук, профессор.
 Вейцман, Мария Евзоровна (1893—1974) — сестра Хаима Вейцмана, жертва политических репрессий в СССР.
 Вейцман, Марк Израилевич (род. 1938) —  поэт и писатель.
 Вейцман, Мартин (1942—2019) — американский экономист, автор теории регулирования заработной платы.
 Вейцман, Моше (1878—1957) — израильский химик.
 Вейцман, Натан Рахмильевич (1894—1981) — экономист.
 Вейцман, Самуил Гдальевич (1917—1993) — инженер-майор, Герой Социалистического Труда.
 Вейцман, Хаим (1874—1952) — первый президент Израиля.
 Вейцман, Эзер (1924—2005) — седьмой президент Израиля, племянник Хаима Вейцмана.
 Вейцман, Элиза (в замужестве Гринблат, 1888—1975) — американская еврейская поэтесса-песенник.

См. также 
 Институт Вейцмана — высшее учебное заведение и многопрофильный научно-исследовательский институт в Израиле.
 
 Вайцман, Арн (1884 — после 1949) — аргентинский еврейский драматург, писатель, педагог (идиш).
 Вайцман, Курт (1904—1993) — немецкий историк искусства, византист.